

Događaji 
 Ahemenidsko Perzijsko Carstvo osvaja Cipar

Rođenja

Smrti